Кузнецов, Георгий Михайлович:
 Кузнецов, Георгий Михайлович (1945—2005) — кинорежиссёр и сценарист.
 Кузнецов, Георгий Михайлович — георгиевский кавалер, подпоручик.